Инверсио́нный стол — тренажёр, предназначенный для занятий инверсионной терапией, которая осуществляется путём виса вниз головой и приводит к улучшению состояния здоровья, в частности к устранению (снижению) болей в спине, улучшению кровообращения, повышению работоспособности лимфатической системы и повышению иммунитета.

Положительные свойства тренажёра 
Сторонники такого метода лечения как инверсионная терапия утверждают, что использование инверсионного стола (тренажёра) позволяет избавиться от боли в спине путём снятия нагрузки со спины и растяжения межпозвоночных дисков. Также к положительным эффектам тренажёра относят:
 улучшение осанки;
 снятие напряжения в мышцax;
 профилактикa такой болезни как варикозное расширение вен;
 укрепление связок;
 увеличение гибкости и амплитуды движений;
 расслабление и снятие стресса;
 стимулирование кpoвoобращения и тока лимфы.

Противопоказания для использования тренажёра 
Данный тренажёр имеет следующие противопоказания:
 глаукома;
 гипертоническая болезнь 2 ст.;
 аритмия;
 аневризмы сосудов головного мозга;
 церебросклероз;
 хронические соединительнотканные заболевания;
 ИБС в приступном периоде;
 старческая деменция;
 вентральные грыжи;
 протезированные суставы;
 инвертофобии;
 беременность.

Характеристика инверсионного стола 
Имеется возможность регулировки с учётом роста человека (от 145—206 см). Конструкция разработана с учётом последних достижений вертебрологии (отрасли медицины, изучающей позвоночник). Мягкие крепления в области голени бережно и плотно удерживают ноги. Прочная конструкция стальной рамы с ножничным суставом. Быстрая система удержания надёжно фиксирует ноги. Быстрая установка максимального угла наклона. Предохранительное устройство для фиксации выбранного угла наклона.

См. также 

Спортивные снаряды
Медицинское оборудование